Kamerun – kraj w Afryce
 Kamerun – wulkan w Kamerunie